L'Open de Greenwich 2005 est l'édition 2005 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 20 au 23 janvier 2005 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 15 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

Linda Elriani conserve son titre en s'imposant en finale face à Omneya Abdel Kawy.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2005
Squash en 2005